Almașu Mic (gmina Balc) – wieś w Rumunii, w okręgu Bihor, w gminie Balc
 Almașu Mic (gmina Sârbi) – wieś w Rumunii, w okręgu Bihor, w gminie Sârbi